Güroymak (district), een district van de Turkse provincie Bitlis
Güroymak (stad), de hoofdplaats van het district